OK steht als Abkürzung für:
 Oberkiefer, in der Zahnmedizin
 Oberkommando, siehe Kommandobehörde
 Offene Kirche (Württemberg), evangelischer Verein in Deutschland
 Offener Kanal, lokaler Bürgerrundfunk
 Offenes Kulturhaus Oberösterreich in Linz
 Ohne Klub, in Österreich ein Fraktionsloser Abgeordneter, siehe auch Klub (Politik)
 OK-Jolle, Einhand-Segelbootklasse
 OK-Reaktor, sowjetischer Kernreaktortyp
 Oklahoma, US-amerikanischer Bundesstaat (als postalische Abkürzung)
 Organisationskomitee
 Organisierte Kriminalität, Gruppierungen, die kriminelle Ziele systematisch verfolgen
 Ottokraftstoff, siehe Motorenbenzin
 Piste Oreiller-Killy, Skipiste im französischen Wintersportort Val-d’Isère
 Ohne Kondom, im Prostituiertenjargon

OK als Code in der internationalen Luftfahrt steht für:
 Czech Airlines, tschechische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Kuwait nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus der Tschechischen Republik

OK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Börde (für Ohrekreis)
 Niederlande: Sattelauflieger
 Österreich: Konsul in Oberösterreich
 Polen: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski in der Woiwodschaft Oppeln

OK, O.K., O. K. oder OK! steht für:
 Okay, umgangssprachlicher Ausdruck der Zustimmung
 Okay (Band) (auch O.K.), deutsche Popband
 o.k. (Film), deutscher Anti-Kriegsfilm aus dem Jahr 1970
 OK! (Magazin), internationale Frauenzeitschrift
 OK!, Lied von Melbeatz, Kool Savas und Samy Deluxe
 OK (Robin-Schulz-Lied), Lied von Robin Schulz und James Blunt (2017)
 OK (Farin-Urlaub-Lied), Lied des deutschen Rockmusikers Farin Urlaub (2001)
 O. K. Machine Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Ok steht für:
 Ok (Sprachfamilie), Gruppe der Trans-Neuguinea-Sprachen in Papua-Neuguinea
 ok (Tageszeitung), österreichische Tageszeitung
 Ok (Vulkan), Schildvulkan auf Island

Personen:
 Ok Kim-ki, nordkoreanische Basketballspielerin
 Ok Li-ke, nordkoreanische Basketballspielerin
 Simon Ok Hyun-jjn (* 1968), südkoreanischer Geistlicher, Erzbischof von Gwangju

Siehe auch:

 Okay (Begriffsklärung)
 O&K

Abkürzung